Scherung bezeichnet:
 Scherung (Geometrie), eine bestimmte Art von geometrischen Abbildungen
 Scherung (Mechanik), die Verformung eines Körpers durch eine Scherung im geometrischen Sinn
 in der Geologie die Reibung zwischen zwei Bruchschollen innerhalb einer Scherzone oder Verwerfung
 Scherung (Magnet), Selbstentmagnetisierung – die Abnahme der Magnetisierung eines Dauermagneten durch Entnahme aus dem geschlossenen Magnetkreis
 Kosmische Scherung, einen Effekt in der Astronomie
 Windscherung, den Unterschied in der Windgeschwindigkeit oder -richtung zwischen zwei Punkten der Atmosphäre
 das Scheren einer Tonsur

Siehe auch:
 Abscherung
 Einscherung
 Schere